

Cinema 
 Promesse, promesse (Baby It's You) – film del 1983 diretto da John Sayles

Fumetti 
 Baby It's You – manga del 2006

Musica 
 Baby It's You – brano di Mack David, Barney Williams e Burt Bacharach del 1961
 Baby It's You – album delle Shirelles del 1962
 Baby It's You – EP dei Beatles del 1995
 Baby It's You – singolo di JoJo del 2004